Colyton bezeichnet

 eine Stadt in England, siehe Colyton (Devon)
 eine Vorstadt von Sydney, siehe Colyton (New South Wales)
 einen Ort in Neuseeland, siehe Colyton (Neuseeland)